La stagione 1999 della Formula 3000 italiana fu la prima di tale campionato e fu corsa su 7 gare. Vi presero parte 14 differenti team e 27 differenti piloti. La serie venne vinta da Giorgio Vinella.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e team

 Tutti utilizzano vetture Lola T96/50 con motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

NC=non classificatoR=ritirato NS=non parteDIS(1)=squalificato dopo essere giunto primo

Note

 01
Italia